Эрюш Вежай (; 7 марта 1955, село Ирекла Оренбургской области) — эрзянский поэт и общественный деятель, координатор фонда "Руца".

Биография 
Детские годы прошли в Самарской области. В связи с исчезновением села семья Вежая переехала в Пензенскую область на ст. Пачелма. Там окончил 8 классов общеобразовательной школы. В 15 лет выехал в Свердловск на учебу в Суворовское училище, которое окончил с золотой медалью (1972). В том же году уехал в Киев, где прошел обучение в военно-морском политическом училище (1976). В звании лейтенанта был направлен на службу в Севастополь, где на военном корабле отслужил 6 лет. Окончил Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (1985). Был отправлен на Североморский флот, где прослужил на корабле и в штабе до 1994 г. Окончил службу капитаном второго ранга. Начал заниматься предпринимательской деятельностью, открыл книжный магазин "Эрзиана".

Эрзянское национальное движение 
С 1994 года активно участвует в эрзянском национальном движении. Известен своими националистическими и антиимперскими воззрениями, а также острой критикой Русской православной церкви.

Выступал против участия эрзян во Второй чеченской войне. В своей статье "Колонизация Эрзянь Мастор" назвал эту войну колониальной.

Автор стихов и сказок на эрзянском языке. Отдельные его стихи положены на музыку, а сказки озвучены.

Примечания 

Эрзянские поэты